Соревнования по тяжёлой атлетике среди мужчин в категории до 94 кг на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 13 августа в павильоне 2 комплекса Риосентро. На соревнованиях были заявлены 20 спортсменов из 17 стран, однако двое представителей Польши — братья Томаш и Адриан Зелиньские — были дисквалифицированы и не допущены к соревнованиям, так как их допинг-пробы спортсменов дали положительный результат на нандролон.

Чемпионом соревнований стал иранский атлет Сохраб Моради. Казахский тяжелоатлет Илья Ильин, побеждавший на прошлых Играх, не выступал в связи с дисквалификацией за нарушение антидопинговых правил, а вскоре его победу в Лондоне и вовсе аннулировали.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Соревнование

Примечания

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года
 Олимпийский турнир на сайте Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF)

Тяжёлая атлетика на летних Олимпийских играх 2016